UEFA Superkup 2004. se igrao 27. kolovoza 2004., između Porta i Valencije. Valencia se plasirala pobjedom nad Marseillom u Finalu Kupa UEFA 2004., dok je Porto je u finalu UEFA Lige prvaka slavio nad AS Monacom. Međutim, oba su trenera nakon europskih finala napustili svoje klubove, Jose Mourinho je prešao u engleski Chelsea, a Rafa Benitez u Liverpool. Valencija je osvojila Superkup pobjedom od 2-1.

Susret

Nogometne utakmice u Francuskoj
Susreti Valencije C.F.
 2004